Hueyotlipan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santo Tomás Hueyotlipan (ort), Puebla, 
 Hueyotlipan, Tlaxcala, ort, 
 Hueyotlipan (kommun), Tlaxcala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar